Gomphodontia é um clado de cinodontes, que inclui as famílias Diademodontidae, Trirachodontidae e Traversodontidae. Gomphodontes são distinguidos pelos dentes pós-caninos largos e espaçados como os molares, que estavam convergindo para dentes dos mamíferos atuais. Outras características distintivas dos gomphodontes incluem os arcos do osso zigomático profundos, pós-caninos superiores com três ou mais cúspides e pós-caninos menores com duas cúspides. Gomphodontes apareceu pela primeira vez no início do Triássico e foram extintos no Jurássico. Fósseis são conhecidos na África do Sul, Argentina e no Brasil, leste da América do Norte, Europa, China e Antártica.

Gomphodontia é um termo usado pela primeira vez pelo paleontólogo Harry Seeley em 1895. Ele considerou os therapsidas com dentes largos (então chamada anomodontes) da África do Sul com sendo distinto da Cynodontia. Na década de 1930 a Gomphodontia foi considerada uma subordem da Cynodontia e incluia as famílias Diademodontidae, Trirachodontidae, Traversodontidae e Tritylodontidae. Estas quatro famílias também foram agrupadas na superfamília Traversodontidae, nomeado pelo paleontólogo Edward Drinker Cope em 1884. Tritylodontoidea tem ocasionalmente substituído a Gomphodontia em vários Taxonomias de cinodontes. Em 2001, Gomphodontia foi definida como um clado base, incluindo todos os cinodontes mais estreitamente relacionados com os Exaeretodon do que com os Cynognathus. Isto tornou o clado Cynognathia maior, com dois grupos principais de Eucynodontia e Probainognathia. Desde então, a maioria dos estudos têm removido os Tritylodontidae da Gomphodontia e reclassificados dentro da Probainognathia como um grupo mais estreitamente relacionados aos mamíferos que com os gomphodontes. Tritylodontoidea tem caído em desuso, enquanto Gomphodontia continua a ser mais usado nos estudos.

Cladograma 
Abaixo está um cladograma feito por Liu e Olsen (2010), que coloca Tritylodontoidea fora da Gomphodontia:

Cynodontia